Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1976/77 war die 25. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Nach zwei Jahren in der höchsten lokalen Spielklasse sicherte sich die BSG Bergmann-Borsig Berlin ihren ersten Bezirksmeistertitel und stieg in die übergeordnete DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach sechsjähriger Zugehörigkeit die SG Friedrichshagen und der Vorjahresaufsteiger Sportfreunde Johannisthal ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die beiden Bezirksliganeulinge Empor Brandenburger Tor aus der Staffel A und die SG Dynamo Süd Berlin aus der Staffel B auf. Aus der DDR-Liga kam noch die BSG EAB Lichtenberg 47 dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1976/77